Druga hrvatska rukometna liga za žene za sezonu 2017./18. je igrana u tri skupine - Sjever, Zapad i Jug.

Ljestvice

Jug 

 Izvori:  
 hrs.hr  
 furkisport.hr/hrs  
 hrs.hr, glasnik 2. HRL Jug žene  
 hr-rukomet.hr  
 sportilus.com

Sjever 

 Izvori:  
 hrs.hr  
 furkisport.hr/hrs  
 hrs.hr, glasnik 2. HRL Sjever žene  
 hr-rukomet.hr  
 sportilus.com

Zapad 

 Izvori:  
 hrs.hr  
 furkisport.hr/hrs  
 hrs.hr, glasnik 2. HRL Zapad žene  
 hr-rukomet.hr  
 sportilus.com

Povezani članci 
 1. HRL 2017./18. 
 3. HRL 2017./18. 
 Hrvatski kup 2017./18.

Vanjske poveznice  
 hrs.hr 
 hr-rukomet.hr

Izvori 
 
 hrs.hr, glasnici liga 
  

2017-18
ž-2